

Persone
 Andrej Fábry (1997) – calciatore slovacco
 Charles Fabry, propr. Maurice Paul Auguste Charles Fabry (1867-1945) – fisico francese
 Gustave Fabry (...-...) – ginnasta francese
 Johannes Fabry (1860-1930) – dermatologo tedesco
 Rudolf Fabry (1915-1982) – poeta, scrittore e giornalista slovacco

Altro
 410619 Fabry – asteroide della fascia principale
 Cratere Fabry – cratere lunare
 Malattia di Fabry – anomalia congenita del metabolismo